Matagalpa Indijanci, indiajnska plemena iz Hondurasa i Nikaragve.
 Matagalpa (Nikaragva), grad u Nikaragvi.
 Matagalpa (departman), departman u Nikaragvi.
 Matagalpa (jezik), jezik Matagalpa Indijanaca.